Обіньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Обіньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Обіньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея
 Обіньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр
 Обіньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос